De Adeccoligaen 2006 was het negende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 9 april en eindigde op 5 november 2006. Topscorer werd Mattias Andersson van kampioen Strømsgodset IF met 19 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Strømsgodset IF en Aalesunds FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Hamarkameratene en Molde FK.
 Bryne FK verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Odd Grenland, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 Pors Grenland, Manglerud Star, Follo FK en IL Hødd degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Odd Grenland handhaaft zich en komt ook in 2007 uit in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
'''Strømsgodset IF
Thomas André Ødegaard, Tommy Lillehagen, Magnus Hjulstad, Glenn Andersen, Boureima Ouattara, Robert Holmen, Martin Høyem, Kenneth Widemann Karlsen, Pål Skjønhaug, Kristian Hoem Sørli, Samir Fazlagic, David Driscoll, Lars Granaas, Ousman Nyan, Øyvind Leonhardsen, Trygve Åse Lunde, Christer George,  Steffen Martinsen, Einar Kalsæg, Svein Tore Brandshaug, Kenneth Dokken, Lars Fuhre, Thomas Finstad, Thomas Sørum, Petar Rnkovic, Keijo Huusko, Mattias Andersson en Péter Kovács. Trainer-coaches: Ronny Deila en Dag-Eilev Fagermo. Assistent-coach: Jan Frode Nornes.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2006
Noors voetbalelftal in 2006

2006
Competitievoetbal 2006